Джанка́рло Джузе́ппе Алесса́ндро Эспо́зито (; род. 26 апреля 1958, Копенгаген, Дания) — американский актёр.

Он наиболее известен как исполнитель роли Гаса Фринга в криминальном драматическом сериале канала AMC «Во все тяжкие» с 2009 по 2011 год и в приквеле сериала «Лучше звоните Солу» с 2017 по 2022 год. За эту роль он получил телевизионную премию «Выбор телевизионных критиков» в номинации «Лучший актёр второго плана в драматическом сериале» и трижды номинировался на премию «Эмми» в номинации «Лучший актёр второго плана в драматическом сериале».

Ранние годы 
Джанкарло Эспозито родился 26 апреля 1958 года в Копенгагене, Дания. Отец, Джованни (Джон) С. Эспозито (1931—2002) — плотник из Неаполя, мать, Элизабет (Лиза) Фостер (1926—2017) — афроамериканка, оперная и клубная певица из Алабамы. Детство провёл в Дании, затем с родителями переехал сначала в Элмсфорд, штат Нью-Йорк, затем в Кливленд, штат Огайо. В 1964 году семья окончательно укоренилась в Нью-Йорке, на Манхэттене. Окончил факультет радио и телевидения Элизабет Сетон-колледжа в Нью-Йорке.

Карьера 
В 1980 году — первая крупная театральная роль Купера в афроамериканском варианте пьесы Теннесси Уильямса «Кошка на раскалённой крыше». Кинодебют состоялся в фильме «Бегущий» в 1979 году. Также снимался в ролях второго плана. Это фильмы «Клуб „Коттон“», «Максимальное ускорение», «Ночь на Земле», «Король Нью-Йорка», «Блюз о лучшей жизни». Сыграл в музыкальном видеоклипе Милен Фармер «Калифорния». Значительные роли последних лет: Мигель Алгарин в «Пинеро» и отец в биографической ленте «Али». Стал широко известен по характерным ролям в телесериалах — «Полиция Майами» (серия «The Dutch Oven»), «Закон и порядок», «Детектив Нэш Бриджес» и «Убийство: жизнь на улице», а также в роли Густаво Фринга в телесериале «Во все тяжкие», а также в его спин-оффе «Лучше звоните Солу». Также выступает как режиссёр и продюсер фильмов. Занимается озвучиванием ролей в видеоиграх и анимационных фильмах. Так в игре Payday 2 озвученным и сыгранным в роликах Джанкарло Эспозито стал персонаж «Дантист», а в игре Far Cry 6 — антагонист Антон Кастильо. Также актёр озвучил Акелу в фильме «Книга джунглей». В 2022 году Эспозито принял участие в английском дубляже аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю», где озвучил персонажа Фарадея. Озвучил Бакстера Стокмана в фильме 2023 года «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Лауреаты премии «Театральный мир»
Киноактёры США
Актёры озвучивания США